Manuel Ávila Camacho (1897–1955) – meksykański polityk, prezydent
 Manuel Camacho (1929–2008) – meksykański piłkarz
 Manuel Camacho Solís (1946–2015) – meksykański polityk
 Manuel Camacho (ur. 2000) – hiszpański aktor